Алекса́ндр Никола́евич Беля́ев:
 Беляев, Александр Николаевич (1816—1863) — российский скульптор.
 Беляев, Александр Николаевич (1952—2012) — российский муниципальный деятель, мэр Северодвинска.
 Беляев, Александр Николаевич (род. 1953) — российский экономист и политик.
 Беляев, Александр Николаевич (род. 1959) — советский боксёр.